Gustine Fudickar est une actrice américaine.

Filmographie
 2006 : Loving Annabelle : Cat Pegrum
 2014 The Gray Ghost: Sweating Bullets : Martha Wayne 
 2015 The Regret : Kathy

Notes et références

Liens externes 
 
 

Actrice américaine
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)